Piasek (Subkarpaten), een dorp in de Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Tarnobrzeski
 Piasek (powiat Częstochowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski
 Piasek (powiat Lubliniecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Lubliniecki
 Piasek (powiat Pszczyński), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Pszczyński
Station Piasek, een spoorwegstation in deze plaats
 Piasek (Święty Krzyż), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Konecki
 Piasek (Ermland-Mazurië), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Bartoszycki
 Piasek (West-Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryfiński
 Piasek (Kraków), een stadsdeel van Kraków
 Piasek (Mysłowice), een stadsdeel van Mysłowice

Anders 
 Piasek (meer), een meer in de Poolse woiwodschap Pommeren
 Andrzej Piaseczny, een Pools zanger beter bekend als Piasek